Angra («А́нгра») — бразильская метал-группа, основанная в 1991 году. С момента своего основания перенесла ряд изменений в составе. Группой были выпущены девять студийных альбомов, пять синглов и три диска с концертными выступлениями. Возглавляемая Рафаэлем Биттенкуртом, группа получила известность в Европе и Японии.

История

Образование группы 
Ангра была образована в 1991 году студентами Музыкального колледжа Санта-Марцелины вокалистом Андре Матосом и гитаристами Рафаэлем Биттенкуртом и Андре Линьяресом. Позднее к ним присоединились члены бывшей группы Биттенкурта барабанщик Маркос Антьюнес и басист Луис Мариутти. В начале 1992 года Линьяреса сменил Андре Эрнандес, пробывший в составе Ангры до конца года. На смену ему, в свою очередь, пришёл Кико Лорейро.

Самые первые песни были написаны, в основном, Биттенкуртом и Матосом. Первая демо-кассета группы, «Reaching Horizons», выпущенная в 1993 году на лейбле Limb Music в Германии, включала в себя шесть песен: «Time», «Angels Cry», «Queen of the Night», «Carry On», «Evil Warning» и «Reaching Horizons».

Angels Cry (1993) 
Во время записи первого студийного альбома, Angels Cry, Маркос Антьюнес покинул группу. Для завершения записи альбома было приглашено несколько сессионных барабанщиков, в том числе и Алекс Хольцварт. Позднее место барабанщика в группе занял Рикардо Конфессори. Этот состав не менялся с 1993 по 2000 годы. Альбом Angels Cry был записан в Гамбурге, в студии гитариста немецкой метал-группы Gamma Ray Кая Хансена. Также в альбом вошло несколько кавер-версий на песни исполнителей, оказавших влияние на музыкантов Ангры.

Альбом был выпущен в Бразилии в 1993 году на лейбле Eldorado Records и имел успех не только в Бразилии, но и в Японии. Менеджером группы стал Антонио Пирани, также известный как редактор журнала Rock Brigade. В 1994 году на лейбле Victor Entertainment вышел первый мини-альбом группы под названием Evil Warning , который включал в себя ремиксы песен «Evil Warning», «Angels Cry», «Carry On» и «Wuthering Heights». В следующем году альбом Angels Cry был выпущен в Германии и во Франции на лейблах Dream Circle и CNR Music соответственно.

Holy Land (1996) 
В 1994 году Ангра была приглашена на первый в Бразилии фестиваль Monsters of Rock. После него группа отправилась в тур по Бразилии, а в 1995 году дала ряд концертов в Европе. Альбом Holy Land был выпущен в 1996 году. Это был необычный проект с оркестровками, хором и бразильскими ритмами. Продюсерами стали Саша Паэт и Чарли Бауэрфайнд. Альбом оказался успешным, в том числе и его японское издание с бонус-треком «Queen of the Night», получившее золотой статус. После выпуска альбома группа отправилась в первый тур по Японии. Тогда же во Франции был издан сингл «Make Believe». В том же году вышел второй мини-альбом Freedom Call , содержащий кавер-версию на песню Judas Priest «Painkiller». После тура в поддержку альбома группой был выпущен концертный альбом Holy Live, состоявший из шести песен. Он был записан в Париже в 1996 году. В 1998 году на итальянском лейбле Lucretia Records был издан сборник The Holy Box, включавший в себя семь акустических версий на песни из альбома Holy Land.

Fireworks (1998—1999) 
В 1998 году вышел в свет первый сингл Ангры Lisbon, а затем и Альбом Fireworks, продюсером которого стал Крис Цангаридис. Альбом отличался от предыдущего прежде всего новым, неоклассическим звучанием группы и отсутствием бразильских ритмов. В Европе альбом выпустил лейбл Steamhammer, а в Северной Америке — лейбл Century Media. В поддержку альбома группа отправилась в длительный мировой тур. В Европе группа гастролировала по различным фестивалям тяжёлой музыки (стоит отметить крупнейший в мире фестиваль Wacken Open Air) наряду с финской пауэр-метал-группой Stratovarius.

Уход Матоса. Rebirth (2000—2001) 
В середине 2000 года в составе Ангры произошёл раскол. Группу покинули вокалист Андре Матос, басист Луис Мариутти и барабанщик Рикардо Конфессори. В марте 2001 Кико Лорейро и Рафаэль Биттенкурт объявили о новом составе с вокалистом Эдуардо Фалаши, барабанщиком Акилесом Пристером и басистом Фелипе Андреоли.

Этим составом был записан альбом Rebirth, изданный в 2001 году в Бразилии на лейбле Paradoxx Music, а в Японии и Германии — на лейблах Victor Entertainment и Steamhammer соответственно. Продюсером альбома стал Дэннис Уорд. Альбом имел большой коммерческий успех в Бразилии и на мировом рынке. Так, продажа достигла 100 000 копий по всему миру менее чем за два месяца. В Бразилии альбому был присвоен золотой статус в том же году. Мини-альбом Hunters and Prey был выпущен в 2002 году и включал в себя как акустические версии песен с альбома Rebirth, так и другой материал: кавер-версию на песню британской рок-группы Genesis «Mama» и первую песню Ангры с португальским текстом, «Caça e Caçador» («Hunter and Prey»).

После выхода альбома группа дала концерт в Японии, приняла участие в фестивале Wacken Open Air в Германии и впервые отправилась в США, где выступила на фестивале ProgPower в Атланте, Джорджия. После тура Ангра представила собственную версию песни Led Zeppelin Kashmir для сборника The Music Remains The Same (A Metal Tribute to Led Zeppelin).

Temple of Shadows (2004—2005) 
Запись альбомаTemple of Shadows началась в январе 2004 года в Сан-Паулу на Mosh Studios. В роли продюсера снова выступил Дэннис Уорд. В записи альбома приняли такие известные вокалисты, как Кай Хансен (Gamma Ray), Сабина Эдельбахер (Edenbridge), Ханси Кюрш (Blind Guardian) и известный в Бразилии музыкант Мильтон Насименто. Temple of Shadows стал концептуальным альбомом. Его главная идея раскрывает личность, известную как The Shadow Hunter и его сагу «о рыцаре-крестоносце, оспаривающем идеалы католической церкви XI века».

Тур в поддержку альбома проходил в Европе и Бразилии. Группа возглавляла шоу в Южной Европе (в Испании, Италии и Франции) в феврале 2005 года. Впервые с момента своего основания группа выступила в Великобритании в Лондонском The Mean Fiddler с британской пауэр-метал группой DragonForce. После этого группа дала ряд концертов в Японии вместе с финской группой Nightwish. Затем Ангра отправилась на Тайвань, после чего впервые дала концерт в Океании (в том числе и в Австралии). После серии концертов в Бразилии группа снова отправилась в Европу и отыграла на фестивалях Lorca Roch и Bull Rock, выступая с такими звёздами метала, как Iron Maiden.

Aurora Consurgens. Проблемы с менеджментом, возвращение Конфессори (2006—2009) 
В 2006 году Ангра начала работу над новым альбомом под названием Aurora Consurgens. Дэннис Уорд вновь стал продюсером альбома. В том же году Фабио Лагуна выпустил свой сольный инструментальный прогрессив-метал альбом Freakeys вместе с барабанщиком Акилесом Пристером и басистом Фелипе Андреоли. В середине 2007 года у Ангры возникли проблемы со своим менеджером, который также был владельцем бренда «Ангра». В итоге участники группы решили временно прекратить свою деятельность до разрешения ситуации.

В 2008 году вокалист Эдуардо Фалаши сообщил об окончательном распаде группы, но позднее выяснилось, что это лишь недоразумение и неправильная трактовка его слов. Через некоторое время Фалаши разъяснил свои слова так:

Мы решили немного передохнуть, сделать паузу. У группы сейчас есть некоторые проблемы с менеджментом, но мы делаем всё возможное, чтобы вновь вернуться на творческий путь.

В марте 2009 года на официальном сайте Ангры сообщалось о возвращении в группу барабанщика Рикардо Конфессори (ушедшего из неё в 2000 году). Он заменил Акилеса Пристера, который, в свою очередь, покинул Ангру и основал собственную группу Hangar. Ангра отправилась в тур с известной бразильской группой Sepultura.

Aqua. Уход Фалаши и Конфессори (2010—2014) 
В начале 2010 года Ангра начала писать песни для их нового, ещё не имеющего названия альбома, который должен был выйти в середине 2010 года. Песни к альбому были написаны, в основном, на ранчо Конфессори и в домах остальных участников группы, где они репетировали и работали над аранжировками новых песен. В Феврале группа начала запись песен на Norcal Studios в Сан-Паулу. Ангра почти еженедельно выпускала для своих поклонников видеозаписи с процессом написания и записи песен.

Пятого июля группа представила обложку и трек-лист нового альбома под названием Aqua. Десятого июля был издан первый сингл с альбома, который назывался «Arising Thunder». Пятнадцатого июля новая песня, «Lease of Life», была представлена на бразильской радиостанции Kiss FM.

Одиннадцатого августа альбом был официально издан в Японии. Ангра начала тур в поддержку альбома. В Бразилии выступления группы транслировались с нескольких площадок.

Двадцать третьего мая 2012 года вокалист Эдуардо Фалаши опубликовал открытое письмо, в котором объявил о своём уходе из группы. Хотя он и не объяснил причину ухода, но отметил, что будет заниматься собственными проектами, включая и группу Almah. Менеджмент Ангры предложил Матосу вернуться в группу, но тот отказался. Через некоторое время Фабио Лионе, бывший участник групп Labyrinth и Rhapsody of Fire занял место вокалиста в Ангре.

В 2014 году барабанщик Рикардо Конфессори сообщил о втором уходе из группы. Позднее его заменил двадцатитрёхлетний Бруно Вальверде.

Secret Garden (2014) 

В ноябре 2014 года группа объявила о выходе своего восьмого студийного альбома под названием Secret Garden. Он был выпущен 17 декабря 2014 года в Японии и 16 января 2015 года в Бразилии и Европе. 19 сентября 2015 года выступила на фестивале Rock in Rio вместе с особыми гостями фестиваля: певицей Доро Пеш и рок-музыкантом Ди Снайдером. В середине концерта был объявлен третий, неожиданный гость — гитарист Марсело Барбоса, которого представили как гастрольную замену Кико Лорейро, присоединившемуся к Megadeth в начале 2015 года.

Ømni (2018) 
В марте 2017 года группа объявила о подготовке к записи нового альбома. Дата выхода была запланирована на начало 2018 года. В августе 2017 группа анонсировала  название альбома (Ømni) и пояснила суть концепции: в альбоме сольются все предыдущие истории концептуальных альбомов Ангры (“Holy Land”, “Rebirth”, “Temple of Shadows”). Альбом был выпущен 16 февраля 2018 года на лейбле ear-MUSIC. В качестве приглашенных музыкантов выступили Кико Лорейро, солистка Arch Enemy Алисса Уайт-Глаз и итальянская певица Сэнди Чамберс. "Ømni" был записан в Швеции на студии Fascination Street Studios. Продюсером стал Йенс Богрен, который также продюсировал предыдущий альбом. В создании "Ømni" участвовал целый ряд самых разных музыкантов. Обложка была создана вручную Дэниелом Мартином Диасом, американским художником, посвятившим свою жизнь соединению и примирению научных и философских концепций, таких как анатомия, информатика, математика, космология, сакральная геометрия, символика и эзотерика.
Тур в поддержку альбома стартовал 18 марта, а 20 и 21 апреля группа впервые за 10 лет дала концерты в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. Ангра посетила Россию во второй раз.

Состав

Действующий состав 
 Рафаэль Биттенкурт — ритм-гитара, соло-гитара, бэк-вокал, классическая гитара (с 1991 года), вокал (с 2012 года)
 Фелипе Андреоли — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал (с 2001 года)
 Фабио Лионе — вокал (с 2012 года)
 Бруно Вальверде — ударные (с 2014 года)
 Марсело Барбоса — соло- и ритм-гитара, бэк-вокал

Бывшие участники 
 Маркос Антьюнес — ударные, перкуссия (1991—1993)
 Андре Линьярес — соло- и ритм-гитара, бэк-вокал (1991—1992)
 Андре Эрнандес — соло- и ритм-гитара, бэк-вокал (1992—1993)
 Луис Мариутти — бас-гитара (1991—2000), бэк-вокал (1997—2000)
 Андре Матос — вокал, клавишные, фортепиано (1991—2000, скончался 8 июня 2019 года)
 Акилес Пристер — ударные, перкуссия (2001—2008)
 Эдуардо Фалаши — вокал, акустическая гитара (в акустических концертах) (2000—2012)
 Рикардо Конфессори — ударные, перкуссия (1993—2000, 2009—2014)
 Фабио Лагуна — клавишные, бэк-вокал (На концертах с 2001 по 2007)
 Кико Лорейро — соло- и ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал, классическая гитара (с 1993 года по 2017)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы

Демо 
 Reaching Horizons (Демо, 1992)
 Eyes of Christ (Демо, 1996)
 5th Album Demos (Демо, 2004)

Мини-альбомы 
 Evil Warning (1994)
 Live Acoustic at FNAC (1995)
 Freedom Call (1996)
 Acoustic… And more (1998)
 Hunters and Prey (2002) — 85 место в чартах Японии

Сборники 
 The Holy Box (1998)
 Best Reached Horizons (2012) — 90 место в чартах Японии

Концертные альбомы 
 Holy Live (1997) — 87 место в альбомных чартах Японии
 Rebirth World Tour — Live in São Paulo (CD & DVD, 2002) — 78 место в чартах Японии (CD); 156 место в чартах Японии (DVD)
 Angels Cry 20th Anniversary Tour (CD & DVD, 2013) — 80 место в чартах Японии (CD); 209 место в чартах Японии (DVD)

Синглы 
 «Carry On» (1994)
 «Make Believe» (1996)
 «Lisbon» (1998)
 «Rainy Nights» (1998)
 «Acid Rain» (2001) (демоверсия)
 «Wishing Well» (2004) — 85 место в чартах Бразилии
 «The Course of Nature» (2006) (только для бесплатного скачивания)
 «Arising Thunder» (2010) (только для бесплатного скачивания)
 «Lease of Life» (2010) (только для бесплатного скачивания)
 «Newborn Me» (2014) (только для бесплатного скачивания)
 «Travellers of Time» (2018) (только для бесплатного скачивания)

Музыкальные видео 
 «Carry On» (1993)
 «Time» (1993)
 «Make Believe» (1996)
 «Lisbon» (1999)
 «Rebirth» (2001)
 «Pra Frente Brasil!» (2002)
 «Wishing Well» (2004)
 «The Course of Nature» (2006)
 «Lease Of Life» (2010)
 «Stand Away» (2013)
 «Storm Of Emotions» (2014)
 «Final Light» (2015)
 «Black Hearted Soul» (2015)
 «Synchronicity II» (2016)
 «Silent Call» (2016)
 «War Horns» (2018)

Примечания 

Музыкальные коллективы Бразилии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Пауэр-метал-группы Бразилии
Исполнители Universal Music Group